La formula molecolare C2H2Cl2O2 può indicare:
 Acido dicloroacetico
 Clorometil cloroformiato

Formule molecolari